Эпкин — топоним.

 Эпкин — село Кочкорского района Нарынской области Киргизии.
 Эпкин — село Жумгальского района Нарынской области Киргизии.
 Эпкин — село Ысык-Атинского района Чуйской области Киргизии.